Шаус () — немецкая и еврейская ашкеназская фамилия. Согласно одной из ономастических теорий, происходит из Швабии и произведена от средневерхненемецкого Schoup — «жгут, пучок соломы». Возможно, что первые носители этой фамилии были мельниками или жили рядом с мельницей.

Известные носители:
 Шаус, Любовь (род. 1956) — советская шашистка.
 Шаус, Молли (род. 1988) — американская хоккеистка.
 Шаус, Уильям (1858—1942) — американский энтомолог, в честь которого названы рода бабочек Schausia и Schausiana.
 Шаус, Фред (1925—2010) — американский баскетболист и тренер.
 Шаус, Эжен (1901—1978) — люксембургский политик, вице-премьер и министр Люксембурга.
 Шаус, Яков Лейбович (род. 1946) — советский и израильский шашист.

Примечания